Moussey (Aube) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Moussey (Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Moussey (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia